La formula molecolare C12H22O11 può indicare:
 Disaccaridi
 Allolattosio
 Cellobiosio
 Gentiobiosio
 Isomaltosio
 Isomaltulosio
 Kojibiosio
 Lattosio
 Lattulosio
 Laminaribiosio
 Maltosio
 2α-Mannobiosio
 3α-Mannobiosio
 Melibiosio
 Melibiulosio
 Nigerosio
 Soforosio
 Saccarosio
 Trealosio
 Turanosio

Formule molecolari